Lewek − polskie nazwisko. 

 Edward Lewek – nauczyciel, działacz społeczny
 Michał Lewek (1878–1967) – duchowny rzymskokatolicki

Polskie nazwiska